Средние Тимерсяны  ()  — село, административный центр Тимерсянского сельского поселения Цильнинского района Ульяновской области.

География 
Находится у речки Тимерсянка на расстоянии примерно 15 километров на запад-северо-запад по прямой от районного центра села Большое Нагаткино.

История
Основано в начале XVII веке, ранее Верхних Тимерсян. Называлось «Старыми» и «Большими» Тимерсянами, впоследствии, в виду его обширности, оно было разделено на две части, каждая из которых стала считаться самостоятельным селением, тогда появилось два названия: Средние и Нижние Тимерсяны.

В 1780 году деревня Нижней Тимерсян (позже разделится и будет называться — Средние Тимерсяны), крещеных чуваш, ясашных чуваш, служилых татар, вошла в состав Симбирского уезда Симбирского наместничества.

В 1841 году был построен деревянный храм. Престолов два: главный (холодный) — в честь Казанской иконы Божьей Матери, в приделе (теплый) — во имя Святителя и Чудотворца Николая.

В 1859 году село Средние Тимерсяны, по проселочному тракту из г. Симбирска в с. Старые Алгаши, в 1-м стане Симбирского уезда Симбирской губернии. Имелась церковь и сельское училище. С 1872 по 1874 год в училище преподавал Рекеев Алексей Васильевич. Здесь также жила Максимова Галина Степановна, где её мать Капитолина Никитична и отец Максимов Степан Максимович работали учителями.

Церковно-приходская школа существует с 1879 года.

В 1880-х годах служил дьяконом Бюргановский, Илья Савельевич.

В 1913 году было 270 дворов и 1591 житель, церковь и училище.

В советские годы работал колхоз «Тимерсян».

Население
Население составляло: на 1900 г. в 150 дворах жило: 605 м. и 607 ж.; в 1868 году значилось 318 ревизских душ (98 дворов); 864 человека в 2002 году (чуваши 98%), 802 по переписи 2010 года.

Известные уроженцы 

 Воробьёв, Егор Терентьевич — Герой Советского Союза, родился в селе Средние Тимерсяны.
Пирогов, Василий Кузьмич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Примечания

Литература 

 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 М. Репьёв «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 143.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А.Т. Токарева., 1903.
 Фейгин Л. В. Галя // Моя жизнь. М., 1993 
 Максимова Г. С. О пережитом. — Лик Чувашии, 1997, № 2

Населённые пункты Цильнинского района